Scaler (aus dem Englischen ‚Zähler‘ u. a.) bezeichnet:
 Video Scaler: Gerät oder Modul zur Umwandlung von Videosignalen zwischen verschiedenen Auflösungen, siehe Skalierung (Computergrafik)
 Scaler (Zahnmedizin): Instrument zum Abkratzen oder Abschaben von harten Belägen
 in der Physik: ein elektronisches Zählwerk, Gerät zum Zählen von Impulsen

Scaler ist der Familienname von

 Chantal Scaler (* 1942), italienisch-chilenisch-schweizerische Architektin